mSATA ist Abkürzung für:
 mini-SATA, Datenbus für den Datenaustausch zwischen Prozessor und Festplatte

MSATA ist die Abkürzung für:
 Maharashtra State Anti-Tuberculosis Association
 Midwestern States Association of Tax Administrators
 Missouri Sheriffs' Association Training Academy
 Motorcycle, Scooter and Allied Trades Association

Msata bezeichnet:
 Msata (Tansania) ist ein Ward im Distrikt Bagamoyo der Region Pwani in Tansania

MSATA